Лесные чешуйницы  — семейство бескрылых насекомых из отряда щетинохвосток, включающее единственный род Maindronia с 3 видами.

Распространение 
Распространены в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и в Южной Америке.

Описание 
Тело без чешуек. Голова всегда прогнатическая.

Систематика 
В составе семейства:
  — Северная Африка
  — Перу и Чили
  — Афганистан и Ближний Восток

Примечания 

Щетинохвостки
Монотипические семейства насекомых